Alexios IV av Trabzon, född 1382, död oktober 1429, var regerande kejsare av Trabzon från 1417 till 1429. Han var gift med Theodora Kantakouzene

Referenser

Trabzons regenter
Avlidna 1429
Män
Födda 1382